Тоомас Сави (, род. 30 декабря 1942, Тарту, Генеральный округ Эстония, Рейхскомиссариат Остланд, Третий Рейх или Эстонская ССР, СССР) — эстонский государственный деятель, член Партии реформ Эстонии.

Биография
Тоомас Сави родился 30 декабря 1942 года в оккупированном немцами Тарту, в 1961 году окончил среднюю школу, в 1970 году окончил медицинский факультет Тартуского университета, по специальности — врач, долгое время работал спортивным врачом.

Политическая деятельность
В 1989—1993, 1996—1997 и 1999—2000 годах был членом Тартуского городского совета. В 1993—1995 годах вице-мэр Тарту.

Депутат Рийгикогу в 1995—2007 годах. Председатель Рийгикогу в 1995—2003 годах и заместитель председателя в 2003—2004 годах.

Депутат Европарламента в 2004—2009 годах, член фракции Альянс либералов и демократов за Европу.

Является членом Партии реформ Эстонии, до 1990 года был членом КПСС.

В 2001 году выдвигался кандидатом на пост Президента Эстонии, но проиграл Арнольду Рюйтелю.

Член Эстонского Олимпийского комитета с 1989 года. Заместитель председателя в 2008—2012 годах.

Ссылки 
  ]

Выпускники Тартуского университета
Председатели Рийгикогу
Кандидаты в президенты Эстонии
Депутаты Европарламента от Эстонии
Члены Партии реформ Эстонии
Члены КПСС
Депутаты Тартуского городского совета
Депутаты Городского собрания Тарту